Arthur Hambling (1888-1952), acteur britannique
 Maggi Hambling (1945-), peintre et sculptrice britannique